Melaab – comune dell'Algeria
Melaab – comune rurale del Marocco